C41 ou C-41 peut désigner :

Domaine militaire 
 Douglas C-41, une version militaire de l’avion de transport américain Douglas DC-3.

Sciences 
Médecine
 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire de sièges autres et non précisés, d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 Hyades, un amas ouvert dans la constellation du Taureau, noté C41 au catalogue de Caldwell.

Photographie 
 Procédé C41, Un processus pour le développement des pellicules photo couleur et certaines pellicules noir et blanc.

Sport automobile 
 Alfa Romeo C41, un monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie Alfa Romeo Racing Orlen ;
 Courage C41,une automobile sport-prototype.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres